Гвадалахара се може односити на:
 Гвадалахара (Шпанија), град у Шпанији
 Провинција Гвадалахара, провинција у Шпанији
 Гвадалахара (Халиско), град у Мексику
 Гвадалахара (Бокојна), насеље у Мексику у савезној држави Чивава у општини Бокојна
 Гвадалахара (Виљафлорес), насеље у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виљафлорес
 Гвадалахара (Гвазапарес), насеље у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвазапарес
 Гвадалахара (Ескарсега), насеље у Мексику у савезној држави Кампече у општини Ескарсега
 Гвадалахара (Каричи), насеље у Мексику у савезној држави Чивава у општини Каричи
 Гвадалахара (Лос Кабос), насеље у Мексику у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у општини Лос Кабос
 Гвадалахара (Мескитал), насеље у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Мескитал
 Гвадалахара (Пануко де Коронадо), насеље у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Пануко де Коронадо
 Гвадалахара (Урике), насеље у Мексику у савезној држави Чивава у општини Урике
 ФК Гвадалахара, мексички фудбалски клуб